Dit is een lijst van rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Deze lijst geeft de regulier aan het Hof verbonden rechters weer; de ad hoc-rechters zijn niet opgenomen.

Rechter René Blattmann is ook na afloop van zijn ambtstermijn als ad litem-rechter aangebleven tot het proces van Thomas Lubanga was afgesloten. Mohamed Shahabuddeen werd in januari 2009 voor een periode van negen jaar gekozen, maar trad op 16 februari om persoonlijke redenen terug nog voor zijn termijn vanaf 11 maart was begonnen.

Rechters 

Internationaal Strafhof
Internationaal Strafhof
Internationale Strafhof